Kelvington est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

, ville de la Saskatchewan
, municipalité rurale de la Saskatchewan
Kelvington, ancienne circonscription provinciale de la Saskatchewan

Voir aussi
Kelvington-Wadena, circonscription provinciale de la Saskatchewan

Homonymie de toponyme